Le nom Jean Bodart peut faire référence à :
 Jean Bodart (1895–1964), un homme politique belge appartenant à la gauche chrétienne et un militant wallon ;
 Jean Bodart (1942–2011), un footballeur belge ;
 Jean Bodart (1946-), le président du comité d'organisation des Quatre Jours de Dunkerque.

Voir aussi